Cantina Tollo war eine italienische Radmannschaft, die Ende der 1990er Jahre viele Siege im Profibereich errungen hat.

Dabei waren der noch junge Danilo Di Luca und der Mailand–Sanremo-Sieger Gabriele Colombo. Cantina Tollo fuhr mit der legendären Radmarke Olmo, die in den späteren Jahren die Tenax-Mannschaft beliefert hat. Unvergessen bleibt ein Etappensieg bei der Vuelta a España von Filippo Simeoni, wo er über die Ziellinie zu Fuß mit seinem in den Händen hochgehobenen Rad ging.

Bekannte Fahrer 
 Serhij Hontschar (1998)
 Gilberto Simoni (1998)
 Marcus Ljungqvist (1998–1999)
 Luca Mazzanti (1998–1999)
 Bo Hamburger (1999)
 Paolo Bossoni (1999–2000)
 Danilo Di Luca (1999–2001)
 Ruggero Marzoli (1999–2001)
 Andrea Tonti (1999–2001)
 Sergei Jakowlew (2001)
 Miguel Ángel Martín Perdiguero (2001)
 Andrea Masciarelli (2001)
 Massimiliano Gentili (1996–2002)
 Massimo Giunti (1998–2002)
 Guido Trenti (1998–2002)
 Gabriele Colombo (1999–2002)
 Simone Masciarelli (2001–2002)
 Filippo Simeoni (2001–2002)
 Alessandro Spezialetti (2001–2002)
 Daniele Bennati (2002)
 Mario Cipollini (2002)
 Alexander Kolobnew (2002)
 Michele Scarponi (2002)

Weblinks 
 Das Team 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

Aufgelöstes Radsportteam
Radsportteam in Italien